Simchowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Simchowitz (1900–?), deutscher Mediziner, siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Neustadt-Süd
 Sascha Simchowitz (1864–1930), jüdischer Arzt, Dramaturg, Schriftsteller und Theaterwissenschaftler